Abdoulaye Diakhaté – calciatore senegalese
 Adama Diakhaté – ex cestista senegalese
 Pape Diakhaté – ex calciatore senegalese
 Pape Moussa Diakhaté – calciatore senegalese
 Ramatoulaye Diakhaté – ex cestista senegalese